Broad Street – via di Londra
 Broad Street – film del 1984 
 Broad Street – stazione della metropolitana di New York